Кубок чемпионов 1965 — восьмой розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира среди мужских команд, в котором приняло участие 25 команд. Реал (Мадрид) отстоял чемпионское звание лучшей команды Европы.

Квалификационный раунд 

 * В дополнительной игре немецкая команда победила 63-59.

1/8 финала

1/4 финала

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Risultati su linguasport.com

Евролига
1964 год в баскетболе
1965 год в баскетболе